Купата на носителите на купи 1979/80 е 20-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред които настоящият носител на трофея Барселона, 26 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Уотърфорд, Арис Боневоа, Йънг Бойс, Динамо Москва, Берое Стара Загора, Твенте и Рексъм). Рексъм взема участие като загубил финалист за купата на Уелс, тъй като победителят Шрусбъри Таун играе в английската футболна система. С това за първи път всички страни освен Лихтенщайн изпращат представител в турнира.

Финалът се играе на 14 май 1980 г. на стадион Хейзел в Брюксел.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 15 и 21 август, а реваншите са на 8 септември 1979 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 12 и 19 септември, а реваншите са на 3 и 5 октомври 1979 г.

1 Влазния Шкодра се оттегля от участие.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 24 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1979 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1980 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 9 април, а реваншите са на 23 април 1980 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1979/80
 Купа на УЕФА 1979/80

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1979/80 

Купа на носителите на купи